Первенство Казахстана по футболу 2008 года — 14-й турнир Первой лиги, в котором приняли участие 14 клубов.

По итогам 2-кругового турнира 2 лучшие команды Первой лиги на следующий год выходили в Премьер-лигу.

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 ПЕРВАЯ ЛИГА – 2008 на сайте "Казахстанский футбол" 

Первая лига Казахстана по футболу